Khitan kan syfta på:

Khitan (omskärelse) – en arabiska termen för både den manliga omskärelsen och den kvinnliga omskärelsen
Khitaner – en etnisk grupp som dominerade delar av det som idag är Manchuriet och Inre Mongoliet, grundade Liaodynastin 907–1127
Khitanspråket – khitanernas språk.